broma, parany, facècia
 broma o boira, un fenomen atmosfèric
 broma o núvol, un fenomen atmosfèric
 broma, un mol·lusc xilòfag